Voici la liste des planètes mineures numérotées de 473001 à 474000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 473001 à 474000

473001-473100

473101-473200

473201-473300

473301-473400

473401-473500

473501-473600

473601-473700

473701-473800

473801-473900

473901-474000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000